Madmans Esprit () — южнокорейская блэк-метал-группа, основанная в Сеуле в 2010 году. В настоящий момент является соло проектом вокалиста и гитариста Кюхо, который также является автором песен и отвечает за сведение и продюсирование. Последний известный лайв-состав состоит из гитаристов Джухо и Арка, басиста Кона и барабанщика Сан Юна. Группа славится своим сочетанием разных музыкальных жанров, таких как блэк-метал и visual kei. Особенно быстро группа начала набирать популярность после выхода альбома под лейблом Gan-Shin.

Биография 
Группа была создана в Сеуле, Южной Корее, в 2010 году вокалистом и гитаристом Кюхо (叫號). Первый состав включал в себя гитариста Джунбина (睛彬), басистку Нансиль (蘭實) и барабанщика Ходжина (滸震). Группа выпустила свой первый EP I Just Want To Sex With You в 2011 году, состоящий из трёх треков. Позднее в 2012 году был выпущен демоальбом с двумя песнями и тремя каверами. В 2014 году лидер группы Кюхо переехал в Берлин в попытке «сбежать из Кореи», что привело по факту к временному прекращению деятельности группы. Из-за переезда в Берлин, Кюхо вынужден был искать новых музыкантов дабы продолжить активную деятельность группы. Вскоре к группе присоединился гитарист Марио, и в то же время Кюхо присоединился к берлинской группе Human Traces в роли вокалиста и автора текстов песен. В 2014 вышел первый полноформатный альбом Nacht, включающий в себя шесть песен.

В 2017 году из-за проблем с армией Кюхо был вынужден вернулся в Сеул, где по сей день продолжает свою музыкальную деятельность с Madmans Esprit и ms.isohp romatem. К Madmans Esprit присоединились гитаристы Джухо (также являющийся лидером, вокалистом и гитаристом ms. isohp romatem) и Senyt (известный по таким группам как Dark Mirror Ov Tragedy, Victim Mentality и Ishtar), басист Ын Чхе и барабанщик Confyverse (также играющий в Dark Mirror Ov Tragedy). 1 октября 2018 группа выпустила свой второй полноформатный альбом 무의식의 의식화 (англ.: Conscientization of Unconsciousness) под европейским вижуал-кей-лейблом Gan Shin Records. В состав альбома вошли 12 песен и один лимитированный бонус-трек. Активность группы в социальных сетях и выпуск альбома под столь крупным лейблом сделали группу более знаменитой за короткое время, в связи с чем группа начала подниматься в многочисленных музыкальных рейтингах и давать множество интервью. В конце 2018 года группа объявила о выходе нового мини-альбома Glorifying Suicide и о европейском туре в апреле 2019. Позднее, в феврале 2019 группа выпустила на своём YouTube-канале музыкальный клип к одноимённой песне из предстоящего мини-альбома. За три недели клип набрал более 8 500 просмотров, количество постоянных слушателей группы на платформе Spotify за короткий срок превысило 800 человек (ранее более 300 человек в начале января). Отыграв концерты во Франции (в том числе на французском фестивале аниме и манги Mang’Azur), Германии, Нидерландах, Чехии, Польше и Бельгии, Madmans Esprit вернулись домой в Корею.

В сентябре 2019 становится известен новый состав группы, который включает уже известных по ms. isohp romatem гитариста Джухо, басиста Кона и барабанщика Сан Юна (также известного как Yoel), ранее игравшего в BURSTERS и занимающимся собственным проектом под названием MYORI. Также к ним присоединяется Arc, бывший гитарист группы Midian. В октябре выходит новый сингл Seoul, в поддержку которого в ноябре проводится азиатский тур под названием this night is ours, завершающийся первым сольным концертом Madmans Esprit. В декабре в связи с финансовыми проблемами Кюхо решает запустить кампанию по сбору средств для выпуска Blu-ray с сольным концертом и нового сингла 妄誕詩 (кор.:망탄시)

В феврале 2020 мини-альбом Glorifying Suicide был номинирован в Korean Music Awards в категории «лучший метал и хардкор альбом». В этом же году выходит два сингла: 자해와 해방, клип на который вскоре после выхода был заблокирован на ютубе из-за нарушения правил сообщества, но спустя несколько месяцев восстановлен, и также 妄誕詩, включающий в себя три версии трека - на японском, корейском и смеси данных языков. В конце 2020 Кюхо создаёт создаёт свой собственный лейбл nO aUTHORITY, через который впоследствии выпускает новую музыку, а также запускает собственный бренд одежды MU GWON WI. В начале 2021 выходит сингл 백골의 정원 (англ.: Garden of Skeletons).

Спустя 4 года после выхода второго полноформатного альбома, 22 октября 2022 года Madmans Esprit выпускают долгожданный третий альбом под названием 나는 나를 통해 우리를 보는 너를 통해 나를 본다 (англ.: I See Myself Through You Who See Us Through Me). В альбом входит 13 треков, среди которых можно встретить выпущенные ранее синглы, которые со временем были доработаны и перезаписаны. По словам Кюхо, в этом альбоме он пытался снова вспомнить о своих музыкальных корнях и наконец поставить точку, чтобы можно было перейти к следующей главе.

Несмотря на попытки обратить Madmans Esprit в полноценную группу с постоянными участниками, в феврале 2023 становится известно о роспуске лайв-состава и возвращения к статусу сольного проекта Кюхо.

Музыкальный стиль 
Группа описывает свой музыкальный стиль как depressive suicidal blackened pop. В ранние годы группы их песни можно было описать скорее как блэк-метал. С выходом второго альбома в клипах и музыке всё больше проявляется влияние visual kei. Лидер группы Кюхо в своих интервью подчёркивал влияние на свою музыку таких групп как sukekiyo, Radiohead и Shining. Также в музыкальном плане на Madmans Esprit повлияли симфоническая музыка и корейская опера пхансори. Своей музыкой Кюхо старается привлечь внимание как со стороны метал-пуристов, так и со стороны поклонников азиатской поп-культуры, умело совмещая совмещая в ней различные элементы и, по его словам, показывая всем средний палец. 

Тексты группы чаще касаются темы жизни и смерти. Сам Кюхо говорил, что старается донести смысл своих песен между строк текста, и что его тексты нередко касаются тем политики и философии. В лирике часто упоминается «змея, кусающая себя за хвост», что является отсылкой к Уробосу, древнему символу, одним из значений которого является единство жизни и смерти. Этот символ встречается на обложке дебютного альбома Nacht, а также вытатуирован на руке Кюхо. Помимо этого в текстах можно увидеть отсылки к работам Ницше.

Дискография

Источники

Ссылки 
 Официальная страница
 Официальный Facebook
 Официальный Twitter
 Официальный Instagram
 Официальный YouTube канал

Блэк-метал-группы
Музыканты visual kei
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2010 году